Я́ндомозеро:

 Яндомозеро — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Яндомозеро — озеро в Медвежьегорском районе Республики Карелия.

См. также 
 Яндомозерское общество